Чистовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Чистовское сельское поселение — входит в Альменевский район
 Чистовское сельское поселение — входит в Щучанский район

Омская область
 Чистовское сельское поселение — входит в Оконешниковский район